En telecomunicaciones, el término loading se entiende la inserción de impedancia en un circuito para cambiar las características del circuito.

El loading puede expresarse como (a) el equivalente de potencia media y la potencia máxima en función del número de canales de voz o (b) el equivalente de energía de un complejo multicanal o señal compuesta zero transmission level point (Punto de trasmisión de nivel cero) (0TLP).

"Loading" también es el nombre de un canal brasileño dedicado a los animes y a la cultura del oriente en general.

Véase también 
 Carga eléctrica
 Loading (Cañal de televisión)

Cables